

Primera fase

Grupo A

Grupo B 

Sub-17
Baloncesto en 1998